Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам () — постоянный комитет при Палате представителей США. Комитет осуществляет финансирование и парламентский надзор над Министерством обороны, вооружённых сил Соединённых Штатов и Министерства энергетики.

История 
Комитет по вооружённым силам был создан «Законом о Перестройке 1946 года», который объединил функции двух комитетов предшественников: Комитета по военным делам и Комитета по военно-морским делам, которые в качестве постоянных комитетов существовали с 1822 года; также с 1835 по 1911 год функционировал Комитет по делам милиции, юрисдикция которого была передана Комитету по военным делам. В 1994 году Комитет был переименован Комитет по Национальной безопасности, а после получил название Комитет по Вооружённым силам.

Члены, 114-й Конгресс США 
Председатель комитета Марк Торнберри (Техас) и Старейший член Адам Смит (штат Вашингтон).

Подкомитеты

Примечания

Литература

Ссылки 
 House Armed Services Committee Домашняя страница
 Congressional Directory списки прошлых членов комитета

Вооружённые силы США
Комитеты Палаты представителей США